The Purple Album — двенадцатый студийный альбом британо-американской хард-рок группы Whitesnake, состоящий из по-новому исполненных песен группы Deep Purple, которые были написаны составами Mark III and Mark IV, когда лидер Whitesnake Дэвид Ковердейл был вокалистом этой группы.

История 

По Словам Ковердейла, «диск с новыми версиями хитов Deep Purple мы выпускали не ради ностальгии (я вообще не люблю это слово) и не от того, что я захотел перепеть их ещё лучше. Нет. Мне просто захотелось, чтобы они прозвучали по-новому и более свежо. В духе нынешнего времени». В конце февраля 2015 года на официальном сайте группы было объявлено о выходе нового альбома The Purple Album, целиком состоящего из песен Deep Purple периода 1973—76 (составы Mark III, Mark IV), когда вокалистом группы был Дэвид Ковердэйл. Также был представлен клип на песню «Stormbringer». Ещё до выхода альбома Кавердэйл заявил: Этот альбом — дань уважения и знак огромной благодарности в адрес DEEP PURPLE за предоставленную мне возможность выйти в люди сорок лет назад. Как я однажды уже признался Ричи Блэкмору, именно эти ребята сделали меня настоящим артистом и отправили в невероятное музыкальное путешествие, в котором я до сих пор нахожусь. Я не мог и мечтать о лучших проводниках, а университеты DEEP PURPLE — лучшая школа, которая только может быть на свете! Не могу дождаться грядущего тура, где мы будем исполнять все эти старые песни для вас!

Песни на The Purple Album звучат отлично от их изначальных версий 1970-х годов. В одних появились дополнительные гитарные соло, в других — современное музыкальное прочтение. The Purple Album содержит только одну новую композицию — инструментал Elegy For Jon, посвящённая памяти клавишника Джона Лорда, включённый в трек «Sail Away». По словам Ковердейла:
Мне было важно, что мы попробовали сделать эти песни в звучании группы Whitesnake. Просто копировать то, что было прежде, нам было неинтересно. В итоге мы добавили мощное влияние удивительных личностей, играющих со мною в Whitesnake. И сделали акцент на две атакующие гитары, а намного меньший — на орган. Поскольку все равно ни у кого не получится сыграть на этом инструменте так магически, как у Джона Лорда! Он был моим другом и очень сильной личностью. А его клавишные стали очень важной составляющей звучания Deep Purple.

Альбом был официально выпущен 29 апреля 2015 года в Японии, 15 мая — в континентальной Европе, 18 мая — в Великобритании и 19 мая — в США на лейбле Frontiers. Альбом выпущен доступен в продаже в форматах обычного CD; делюкс-издания с двумя бонус-треками, четырьмя видеоклипами и документальным фильмом о создании альбома; а также на двойном виниле. Альбом дебютировал под номером 87 в чарте Billboard 200 и в первую неделю продаж был распродан в количестве около 6900 единиц. Мировой тур в поддержку альбома начался 28 мая в Северной Америке.

Список композиций

Участники записи 
 Whitesnake
 David Coverdale — ведущий вокал, продюсирование, микширование
 Reb Beach — гитары, бэк-вокал, продюсирование, микширование
 Joel Hoekstra — гитара, бэк-вокал
 Michael Devin — бас-гитара, гармоника, бэк-вокал
 Tommy Aldridge — ударные, перкуссия
 Дерек Хилланд — клавишные

 технический персонал
 Майкл Макинтайр — продюсирование, инжиниринг, микширование
 Дэвид Доннелли — мастеринг

Чарты

Примечания 

Альбомы Frontiers Records
Альбомы Whitesnake
Трибьют-альбомы Deep Purple